Dobermann - uma raça de cachorro.
 Dobermann (filme) - um filme francês de 1997.
 3022 Dobermann - um asteroide.

Desambiguação